Кухарчук — украинская фамилия.

Известные носители 
 Кухарчук, Валерий Владимирович (род. 1941) — советский и российский кардиолог.
 Кухарчук, Владимир Петрович (в монашестве Паисий; род. 1984) — епископ Житомирский и Овручский Православной церкви Украины.
 Кухарчук, Илья Владимирович (род. 1990) — российский футболист.
 Кухарчук, Нина Петровна (1900—1984) — супруга руководителя КПСС Никиты Хрущёва.
 Кухарчук, Олег Сергеевич (род. 1954) — народный депутат Верховной Рады Украины.

См. также 
 Кухарук